

Населені пункти та їхні частини
 Пусткі — село в гміні Седльце Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Пусткі — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Пусткі — село в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

 Пусткі — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Пусткі — частина міста Риманів у Кросненському повіті Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина міста Ряшів в Підкарпатському воєводстві
 Пусткі — частина міста Стрижів у Стрижівському повіті Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина міста Водзіслав-Шльонський в Водзіславському повіті Сілезького воєводства
 Пусткі — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Пусткі — частина села Воля-Адамова в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пусткі — частина села Крачев у гміні Комарув-Осада Замойського повіту Люблінського воєводства
 Пусткі — частина села Ямельник-Кольонія в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Пусткі — частина села Потуржин (Потужин) у гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Пусткі — частина села Прусіновиці в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Пусткі — частина села Ауґустинув у гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Пусткі — частина села Глоговець (Ґлоґовець) у гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Пусткі — частина села Плесьна в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Сьвінна-Поремба в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Станьонткі в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Конюшова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Койшувка в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Камениця в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Лесьниця в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Пшеґіня-Народова в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Лужна в гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Міхаловіце в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Ґлембока в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Камйонка-Мала в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Козінець у гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Любень у гміні Любень Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Цеслін у гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Тенчин у гміні Любень Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Радоча в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Пусткі — частина села Страшидлє (Страшидле) в гміні Любеня Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина села Климківка (Клімкувка) в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина села Мала в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина села Гарта в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина села Заґожиці в гміні Сендзішув-Малопольський Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина села Гуцисько в гміні Нівіська Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина села Майдан Сінявський (Майдан-Сенявський) в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина села Ґліник-Польський в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина села Дильонґова в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина села Келянувка в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пусткі — частина села Одарґово в гміні Крокова Пуцького повіту Поморського воєводства
 Пусткі — частина села Єйковіце в гміні Єйковіце Рибницького повіту Сілезького воєводства
 Пусткі — частина села Ґродзець у гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Пусткі — частина села Конякув у гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Пусткі — частина села Мазаньцовиці в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Пусткі — частина села Ляндек у гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Пусткі — частина села Ліпова в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Пусткі — частина села Бжесьце в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Пусткі — частина села Кобиля-Ґура в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Пусткі — колонія в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пусткі — осада в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Пусткі — осада в гміні Пельплін Тчевського повіту Поморського воєводства

Примітки